Pesce scorpione (Pterois miles) – pesce d'acqua salata della famiglia degli Scorpaenidae
 Pesce scorpione (Pterois volitans) – pesce d'acqua salata della famiglia Scorpaenidae